Nabi-Ulmasz (akad. Nabi-Ulmaš, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane na-bí-ùl-maš) – książę, syn akadyjskiego króla Naram-Sina, brat Szar-kali-szarri. W trakcie wykopalisk w Girsu odnaleziono kamienną tabliczkę z jego inskrypcją, z której wynika, iż był on zarządcą miasta Tutub (énsi tu-tuki). W tej samej inskrypcji wzmiankowana jest też córka Nabi-Ulmasza o imieniu Lipusz-ia'um (Lipuš-iā'um), nazywana „kapłanką lamentacyjną boga Sina” (balaĝ.di dEN.ZU).

Przypisy

Bibliografia 
 Frayne D.R., Sargonic and Gutian Periods (2234-2113 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, tom 2, University of Toronto Press, 1993.

Mezopotamscy książęta
Akadyjczycy